Kasjtak (skigebied) - skigebied in Midden-Siberië, Rusland
 Kasjtak (Alar) - dorp in het Alar-district in de kraj Irkoetsk, Rusland
 Kasjtak (Tomsk) - spoorwegknooppunt in de kraj Tomsk, Rusland
 Kasjtak (meer) - meer in de kraj Tomsk, Rusland